Вород — правитель Хатры, столицы небольшого месопотамского государства в подчинении у Парфянского царства.

Он является самым древним из документально подтвержденных правителей Хатры, который упоминается лишь в нескольких надписей с титулом mry’ (господин). Согласно надписи, Вород является отцом Ману, и был, вероятно, его предшественником на посту правителя Хатры. Его надпись известна из айвана в Байт-Алахе, который был построен в начале II века. Надпись датируется приблизительно 110 годом.

Литература 
 Michael Sommer: Hatra. Geschichte und Kultur einer Karawanenstadt im römisch-parthischen Mesopotamien. von Zabern, Mainz 2003, ISBN 3-8053-3252-1, (Zaberns Bildbände zur Archäologie, Antiken Welt Sonderband), S. 28-29.

Правители Хатры
Правители Азии II века